Alibi kan syfta på:

 Alibi – vistelse på annan plats än brottsplatsen vid tidpunkten för ett brott
 Alibi (bandmedlem i Medina) – Ali Jammali en bandmedlem i Medina
 Alibi (film, 1931) – en brittisk deckare tillika mysteriefilm från 1931

Geografi

Antarktis 

 Mount Alibi, 

Robotskapade Antarktisförgreningar